Mortensen ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Mortensen (* 1946), dänischer Musiker, Sänger und Schauspieler
 Arne Mortensen (1900–1942), norwegischer Ruderer
 Børge Mortensen (1921–2005), dänischer Radrennfahrer
 Carl Mortensen (1919–2005), norwegischer Segler
 Carlos Mortensen (* 1972), spanisch-amerikanischer Pokerspieler
 Casper Ulrich Mortensen (* 1989), dänischer Handballspieler
 Christian Mortensen (1882–1998), dänischer Arbeiter, 1996–2012 ältester Mann weltweit
 Dale Mortensen (1939–2014), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Daniel Mortensen (* 1994), dänischer Basketballspieler
 Erling Mortensen, dänischer Schachspieler
 Finn Mortensen (1922–1983), norwegischer Komponist
 Flemming Møller Mortensen (* 1963), dänischer Politiker (Socialdemokraterne)
 Gertrud Mortensen (1892–1992), deutsche Historikerin
 Hans Mortensen (1894–1964), deutscher Geograph
 Hans Christian Cornelius Mortensen (1856–1921), dänischer Lehrer und Ornithologe
 Heðin Mortensen (* 1946), färöischer Politiker und Sportfunktionär
 Jonas Mortensen (* 2001), dänischer Fußballspieler
 Jørgen Mortensen (* 1941), dänischer Badmintonspieler
 Karin Mortensen (* 1977), dänische Handballspielerin
 Niclas Mortensen (* 1986), dänischer Schauspieler
 Lars Ulrik Mortensen (* 1955), dänischer Cembalist und Dirigent
 Leif Mortensen (* 1946), dänischer Radrennfahrer
 Louise Mortensen (* 1979), dänische Handballspielerin
 Malene Mortensen (* 1982), dänische Sängerin und Liedermacherin
 Martin Mortensen (* 1984), dänischer Radrennfahrer
 Matt Mortensen (* 1985), US-amerikanischer Rennrodler
 Michael Mortensen (* 1961), dänischer Tennisspieler
 Rebecca Munk Mortensen (* 2005), dänische Tennisspielerin
 Richard Mortensen (1910–1993), dänischer Maler
 Shawn Mortensen (1965–2009), US-amerikanischer Fotograf
 Stan Mortensen (1921–1991), englischer Fußballspieler
 Theodor Mortensen (1868–1952), dänischer Zoologe
 Trine Mortensen (* 1994), dänische Handballspielerin
 Veronica Mortensen (* ≈1973), dänische Jazzsängerin
 Viggo Mortensen (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Mortenson